Склад збірної Австрії на чемпіонаті світу 1990 

Докладніше...Австрія
Австрія 1990